Taeniogalumna är ett släkte av kvalster. Taeniogalumna ingår i familjen Galumnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Taeniogalumna